Zubr bezeichnet

 eine Jugendorganisation in Belarus, siehe Subr
 die polnische Biermarke Żubr (Bier) des Unternehmens Kompania Piwowarska
 ein polnisches bewaffnetes MRAP, siehe AMZ Żubr
 ein russisches Luftkissenfahrzeug

Siehe auch:
 Zuber